

Оушен — округ (графство) у штаті Нью-Джерсі
 Оушен Тауншип — селище в окрузі Монмаут, штат Нью-Джерсі
 Оушен Тауншип — селище в окрузі Оушен, штат Нью-Джерсі
 Оушен — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Океан (значення)